Криволука () — село в Изяславском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 103 человека. Почтовый индекс — 30309. Телефонный код — 3852. Занимает площадь 0,552 км². Код КОАТУУ — 6822186904.

Местный совет 
30300, Хмельницкая обл., Изяславский р-н, с. Сошное, ул. Центральная, 33

Примечания

Ссылки 
 Криволука на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Изяславского района